Sezon 2011/12 2. Fußball-Bundesligi – 38. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna zagrała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Dwie ostatnie drużyny spadły bezpośrednio do 3. Ligi, a 16. drużyna zagrała w barażu o pozostanie w 2. Bundeslidze z 3. drużyną 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2011/12 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 SpVgg Greuther Fürth i Eintracht Frankfurt awansowały do Bundesligi 2012/13.
 Fortuna Düsseldorf wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 2012/13.
 Karlsruher SC przegrał swoje mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2012/2013.
 Hansa Rostock i Alemannia Aachen spadły do 3. Ligi 2012/13.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Hertha BSC przegrała mecze barażowe i spadła do 2. Fußball-Bundesligi 2012/13.
 Fortuna Düsseldorf wygrała mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 2012/13.

Baraż o pozostanie w 2. Bundeslidze 

 Karlsruher SC przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2012/13.
 SSV Jahn Regensburg wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Fußball-Bundesligi 2012/13.

Zobacz też 
 Bundesliga 2011/12
 3. Liga 2011/12
 Regionalliga 2011/12
 Oberliga 2011/12

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w Niemczech
2012 w Niemczech